Провальное — топоним (тип: лимноним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Провальное — озеро, севернее устья р. Койгувеем, координаты 66°43' с. ш. 166°16' в. д., код ГКГН 787458.
 Провальное — озеро, левобережье р. Янранайваам, координаты 66°36' с. ш. 178°48' з. д., код ГКГН 767113.
 Провальное — озеро, юго-восточнее оз. Болотное, координаты 65°09' с. ш. 177°30' в. д., код ГКГН 784684.
 Провальное — озеро, юго-западнее оз. Танюрергытгын, координаты 65°41' с. ш. 175°43' в. д., код ГКГН 763174.
 Провальное — озеро, левобережье р. Вульвывеем, координаты 67°37' с. ш. 177°37' в. д., код ГКГН 763645.
 Провальное — озеро, левобережье руч. Озерный, северо-восточнее оз. Чайкино, координаты 64°52' с. ш. 176°09' в. д., код ГКГН 763607.
 Провальное — озеро, между руч. Черноозерный и руч. Прямой, координаты 67°06' с. ш. 177°25' в. д., код ГКГН 558628.
 Провальное — озеро, северо-западнее оз. Ледяное, координаты 69°38' с. ш. 168°46' в. д., код ГКГН 784683.

См. также 
 Провальная
 Провальные
 Провальный